Vingt-Trois-Octobre ou XXIII-Octobre ou 23-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

23 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Aucun nom de voies ou places, de pays ou régions francophones, contenant cette date sous des graphies en français, n'a été recensé.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Octobre (odonymie).

Graphies « Vingt-Trois-Octobre » et « XXIII-Octobre » 

{| border="0" width="98%" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="wikitable"
|-bgcolor="#CCCCCC"
! width="25%" | 
! width="25%" | 
! width="25%" | 
! width="25%" | 
|-
! Vingt-Trois Octobre
! Vingt-Trois Octobre
! Vingt-Trois-Octobre
! Vingt-Trois Octobre
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés'''
|-
! XXIII Octobre
! XXIII Octobre
! XXIII-Octobre
! XXIII Octobre
|-
| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés|-
|}

 Graphie « 23-Octobre » 

 Graphies en langue étrangère 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En grec, 23ης Οκτωβρίου ou 23is Oktovriou Grèce : événement non connu
 23ης Οκτωβρίου ou 23is Oktovriou à Larisa en Thessalie.

En serbe, 23. октобра ou 23. oktobra Serbie,  :  libération de Novi Sad vis-à-vis de l'armée hongroise
 Булевар 23. октобра ou Bulevar 23. oktobra à Nha Trang dans la province de Khánh Hòa.

 Références et localisations 
 Références 

Néant

 Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique)'', Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant
Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
23